Алания може да се отнася до:

 Алания – средновековна държава в Кавказ
 Алания – друго име на областта Северна Осетия
 Алания – руски футболен отбор от град Владикавказ
 Алания – курорт в Турция.